Томаше́вский () — фамилия польского и украинского происхождения.

Известные носители 
 Томашевские — дворянский род.

 Томашевский, Александр Николаевич (1917—1986) — советский военачальник, генерал-полковник авиации, заслуженный военный лётчик СССР.
 Томашевский, Андрей Михайлович (1894—1976) — советский военный деятель, генерал-майор (1946 год).
 Томашевский, Аполлинарий Иванович (1890—1926) — советский лётчик-испытатель.
 Томашевский, Борис Викторович (1890—1957) — советский литературовед, теоретик стиха, текстолог.
 Томашевский, Вальдемар (род. 1965) — политический деятель Литвы, лидер Избирательной акции поляков Литвы.
 Томашевский, Виктор Дмитриевич (1896 — ?) — российский военный лётчик, участник Первой мировой войны.
 Томашевский, Владислав Трофимович (род. 1929) — учёный в области военного кораблестроения, доктор технических наук, профессор, основатель научной школы «Актуальные проблемы развития кораблестроения».
 Томашевский, Всеволод Брониславович (1891—1927) — советский учёный, ректор ЛГУ в 1926—1927 годах.
 
 Томашевский, Давид (род. 1979) — дизайнер одежды.
 Томашевский, Дызма-Боньча (1749—1825) — польский поэт, писатель и драматург.
 Томашевский, Евгений Юрьевич (род. 1987) — российский шахматист, гроссмейстер (2005). Чемпион Европы (2009).
 Томашевский, Ежи (1930—2014) — польский историк и политолог, один из создателей Музея истории польских евреев ПОЛИН.
 Томашевский, Иван Герасимович (1918—1994) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза, старший лейтенант.
 Томашевский, Казимир Адамович (1914—1983) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, капитан.
 Томашевский, Марек (род. 1943) — польский пианист.
 
 Томашевский, Олег Владимирович (род. 1970) — советский и украинский футболист.

 Томашевский, Роман (род. 1960) — польский шахматист, международный мастер (1984).
 Томашевский, Сергей Петрович (1854—1916) — дерматовенеролог, заслуженный профессор Киевского университета.
 Томашевский, Степан Теодорович (1875—1930) — украинский историк, публицист и политик.
 
 Томашевский-Бонча, Юлий Осипович (1834—1890-е) — художник, академик Императорской Академии художеств.
 Томашевский, Юрий Владимирович (1932—1995) — российский литературовед, критик.
 Томашевский, Ян (род. 1948) — польский футболист и тренер.
  (1951—2021) — польский композитор и актёр.

См. также 
 Томашевская
 Тимошевская
 Тимашевская